Els euarconts (Euarchonta) són un superordre de mamífers que conté quatre ordres: els dermòpters, els escandents, els extingit plesiadapiformes i els primats.

En la majoria d'interpretacions moleculars els primats i els dermòpters estan junts en el clade dels primatomorfs, germà dels escandentis, però hi ha estudis que situen els escandentis i els dermòpters com a tàxons germans en el clade dels sundateris.

Els euarconts formen amb els glirs els euarcontoglirs, un dels quatre clades principals dels euteris.

Referències 
 Murphy W. J., E. Eizirik, W. E. Johnson, Y. P. Zhang, O. A. Ryder, S. J. O'Brien, 2001a. Molecular phylogenetics and the origins of placental mammals Nature 409:614-618. 
 Ulfur Arnason, et al. Mammalian mitogenomic relationships and the root of the eutherian tree. Proceedings of the National Academy of Science 99: 8151-8156. 
 Jan Ole Kriegs, Guennadi Txurakov, Jerzy Jurka, Jürgen Brosius, and Jürgen Schmitz (2007) Evolutionary history of 7SL RNA-derived SINEs in Supraprimates. Trends in Genetics 23 (4): 158-161  (PDF version )

Euarcontoglirs